Jimbe (Jenangan)
 Jimbe (Kademangan)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing